Барнабе (Барнабе, «Варнава») — власна назва.

Топоніми

Сан-Барнабе — парафія.

Сен-Барнабе (Кот-д'Армор) — муніципалітет у регіон.